Куланотпес, Куланутпес — Топоним в Казахстане:

 Куланотпес — река в Карагандинской и Акмолинской областях, впадает в озеро Тениз.
 Куланотпес (быв. Донское) — село в Донском сельском округе Нуринского района Карагандинской области.
 Куланотпес — село в Куланутпесском сельском округе Нуринского района Карагандинской области.